Sandtner bezeichnet:

 die Firma Orgelbau Sandtner in Dillingen an der Donau

Sandtner ist der Familienname folgender Personen: 

 Augustin Sandtner (1893–1944), revolutionärer Matrose und Widerstandskämpfer
 Hanna Sandtner (1900–1958), deutsche Politikerin
 Herma Sandtner (1926–2016), österreichische Filmeditorin
 Hilda Sandtner (1919–2006), deutsche Textil- und Glaskünstlerin, Hochschullehrerin
 Jakob Sandtner, Drechslermeister des 16. Jahrhunderts

Siehe auch: Sandner